Розівська сільська рада — Донецька область, Новоазовський район
 Розівська сільська рада — Донецька область, Шахтарський район
 Розівська сільська рада — Донецька область, Ясинуватський район
 Розівська сільська рада — Запорізька область, Приазовський район
 Розівська сільська рада — Запорізька область, Якимівський район
 Розівська сільська рада — Одеська область, Саратський район